Хьерсти Тюссе Плетцер (, 18 января 1972 года, Сёфтеланд, коммуна Ус, Норвегия) — норвежская легкоатлетка, серебряный призёр Игр в Сиднее и в Пекине. Специализировалась в ходьбе на 20 километров.

Карьера 
Первую медаль на Олимпийских играх Хьерсти Плетцер завоевала в 2000 году на Играх в Сиднее, где в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км заняла второе место, уступив только китаянке Ван Липин. В 2004 году на Играх в Афинах Плетцер выступила неудачно, показав лишь двенадцатый результат. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине Плетцер вновь удалось завоевать серебряную медаль в соревнованиях по ходьбе на 20 км, на этот раз уступив россиянке Ольге Каниськиной.

Плетцер является старшей сестрой другого норвежского ходока Эрика Тюссе (5-е место на 50 км в Пекине-2008) и женой немецкого бегуна на средние дистанции Стефана Плетцера. У Хьерсти двое детей — Киара Леа и Себастьян.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ИААФ
 Kjersti Platzer retirement feature

Легкоатлеты Норвегии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года